McFarlane ist der Familienname folgender Personen:

 Andre McFarlane, Fußballspieler der Kaimaninseln

 Arch W. McFarlane (1885–1960), US-amerikanischer Politiker
 Bob McFarlane (1927–2006), kanadischer Sprinter und Mittelstreckenläufer
 Bruce J. McFarlane (1936–2022), australischer Wirtschaftswissenschaftler 
 Colin McFarlane (* 1961), britischer Schauspieler
 Danny McFarlane (* 1972), jamaikanischer Leichtathlet

 Ian D. McFarlane (1915–2002), britischer Romanist und neulateinischer Philologe
 Jan McFarlane (* 1964), britische anglikanische Theologin
 Jean McFarlane, Baroness McFarlane of Llandaff (1926–2012), britische Krankenschwester und Politikerin
 Jevick McFarlane (* 1996), lucianischer Fußballspieler
 Javier McFarlane (* 1991), peruanischer Leichtathlet
 Kelly McFarlane (* 1992), US-amerikanische Fußballspielerin
 Kenneth McFarlane (1903–1966), britischer Historiker
 Leslie McFarlane (1952–2019), englischer Cricketspieler
 Mhairi McFarlane (* 1976), britische Autorin
 Mike McFarlane (* 1960), englischer Sprinter
 Rachel McFarlane (* 1971), englische Popsängerin
 Robert McFarlane (1937–2022), US-amerikanischer Sicherheitsberater
 Todd McFarlane (* 1961), kanadisch-amerikanischer Comiczeichner
 Tracey McFarlane (* 1966), US-amerikanische Schwimmerin
 Vincent Homer McFarlane (1914–2006), jamaikanischer Diplomat
 William D. McFarlane (1894–1980), US-amerikanischer Politiker
 Zara McFarlane (* 1983), britische Jazz-/Soulsängerin und Songwriterin

Siehe auch:
 McFarlane Strait, Meerenge zwischen der Livingston-Insel und Greenwich Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln
 Clan MacFarlane
 Macfarlane
 McFarlan